Stati Uniti d'America
 Tuscumbia – capoluogo della Contea di Colbert, Alabama 
 Tuscumbia – capoluogo della Contea di Miller, Missouri